Inopeplus är ett släkte av skalbaggar. Inopeplus ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trädbasbaggar
Inopeplus